trawestacja (literatura)
 trawestacja (muzyka)